Крымскотатарская литература () — литература крымских татар. Начинает свою историю со времён Золотой Орды, расцветает в период Крымского ханства и возрождается в конце XIX века.

История

Средневековье 
Одним из первых литературных произведений Крыма была поэма «Юсуф и Зулейха» написанная Махмудом Кырымлы в XIII в.. Выдающимися литераторами Крыма были: Али (- 1232), Махмуд (XIII—XIV вв.), Мевляна Реджеб бин Ибрагим (…- 1386), Мевляна Шерефеддин бин Кемаль (- 1438) и Кемаль Умме (- 1475).

В период Золотой Орды (XIII-первая половина XV в.) с принятием крымцами ислама возникла дворцовая поэзия, чьё формирование более или менее завершилось в ранний период развития Крымского ханства.

Классический период 
Крымскотатарская литература периода расцвета Крымского ханства была дворцовой литературой (saray edebiyatı), известной также как «литература дивана», то есть светской. Её авторами были ханы и аристократы. Все письменные памятники этого периода написаны арабской графикой. Литература была представлена поэзией, среди известных поэтов были: Абдул-Меджид Эфенди, Усеин Кефевий, Менгли I Герай, Бора Газы, Раммель Ходжа, Ашик Умер, Мустафа Джевхер, Лейля Бикеч, Ашик Ариф, Джанмухаммед, Эдип Эфенди. Была также в ханском дворе поэтесса Хан-заде-ханум, которая была женой хана Бахадыр I Герая.

В XV—XVII веках складывались антологии из произведений крымских поэтов.

Данная литература изобиловала иноязычной лексикой, и прежде всего арабскими и персидскими заимствованиями. Препятствием к использованию тюркской лексики была система стихосложения — аруз, в основе которой лежало разделение гласных по длине, которого не было в крымскотатарском языке. Именно это обусловило столь частое обращение поэтов к арабской и персидской лексике. В результате возник язык, доступный лишь тем, кто владел персидским и арабским языками.

Другое направление - богословские труды (в основном последователей суфизма), например шейха Ибрагим аль-Кырыми.

Параллельно на народном крымскотатарском языке возникали героические произведения (Çorabatır — Богатырь Чора, Kör oğlu — Сын слепого), общественно-бытовые произведения (Tair ve Zore — Таир и Звезда), сказки (о животных, волшебные, бытовые, кумулятивные), народные песни (свадебные, лирические, шуточные, солдатские), легенды, пословицы, поговорки, загадки и тому подобное. Язык этих произведений содержит мало заимствований.

Другие известные произведения этого периода: «О походе Исляма-Гирея на Польшу» Джан-Мухаммеда, «Ассеб-ус-Сейяра» (Семь планет относительно известий об истории татар) Сейида Мухаммеда Ризы, «Эль Мугум-уль-Бурхан» (Океан доказательств), многочисленные ханские ярлыки. Прозаические произведения классического периода — это исторические труды такие как «Розовый цветник ханов или История Крыма» Халим Гирая и «Подставка летописи и исторических известий» Абд ал-Гаффар Кырыми.

После завоевания Россией литературная жизнь Крыма на крымскотатарском языке остановилась, поскольку крымские ханы были главными меценатами поэзии.

Новейший период 
Ключевой фигурой конца XIX — начала XX веков был Исмаил Гаспринский, который заложил основы рассказа и романа в крымскотатарской литературе. Гаспринский издавал газету «Терджиман», в которой появлялись произведения новых крымскотатарских литераторов.

В XX веке Эшреф Шемьи-заде прилагал усилия к созданию новой крымскотатарской поэзии. Среди выдающихся поэтов также: Бекир Чобан-заде, Абдулла Дерменджи, Шевки Бекторе, Абдулла Лятиф-заде, Амди Гирайбай. Первую драму на крымскотатарском языке «Оладжага чаре алмаз» (Чему быть, того не миновать) написал Абдулла Озенбашлы в 1901 году. В 1906 в Бахчисарае под руководством Джеляла Меинова был основан литературный кружок «Учкун» (Искра).

На развитие крымскотатарской литературы советского послевоенного периода сильно повлиял факт депортации крымских татар в Среднюю Азию и на Урал. Так была прервана литературная традиция. Сам факт существования крымскотатарской литературы и важнейших её авторов замалчивался в СССР до 1970-х годов.

В 1970—1980-х годах развивалась проза, в частности в таких авторов, как Айдер Осман, Урие Эдемова, Эрвин Умеров, Эмиль Амит и Рустем Муедин. Классик советского периода Шамиль Алядин. Известный крымскотатарский автор Дженгиз Дагджи писал все свои произведения на турецком языке.

Современная литература 
Для современной крымскотатарской прозы характерна традиционность культуры ислама (суфизм, этика Корана). Влияние европейского постмодернизма и авангарда ограничено и случается у таких авторов, как Таир Халилов и Гульнара Усеинова. Современные крымскотатарские поэты: Шакир Селим, Юнус Кандым, Певат Зеты.

Существует Союз крымскотатарских писателей. Художественные произведения выходят в литературном журнале «Йылдыз».

Премии за произведения на крымскотатарском языке: имени И. Гаспринского, имени Эшрефа Шемьи-заде, имени Бекира Чобан-заде, а также конкурс Ахмеда Ихсана Кырымлы.

Переводы

Украинские 
 Окрушина сонця — Кунештен бир парча: Антологія кримськотатарської поезії XIII—XX ст. Мірошниченко М., Кандим Ю. Київ: Гол. спец. редакція літ-ри мовами нац.меншин України, 2003
 Самотній пілігрим: Сучасна кримськотатарська проза. Даниленко В. Київ: Видавець В. Даниленко, 2003
 Молитва ластівок: Антологія кримськотатарської прози XIV—XX століть, в 2 книгах Мірошниченко М., Кандим Ю. Київ: Етнос, 2005, 2006
 Брама Сходу [Текст] : золоті сторінки кримськотатарської поезії у перекладі Миколи Мірошніченка з дод. статей про її творців / пер. М. Мірошніченко. — К. : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2004
 Кримськотатарські казки : для дітей мол. та середнього шк. віку / упоряд. Нузет Умеров; пер. з кримськотатар. мови Данило Кононенко; худ. Катерина Очередько, Тетяна Очередько. — К. : УкрНДІСВД : Етнос, 2010. — 128 с. : іл. — (Серія Чарівний світ)
 Казки кримських татар / худ. І. Рудь — Вольга. — К. : Грані-Т, 2009. — 104 с. : цв.ил. — (Казки народів світу)

Русские 
  Радлов В.В. Сказки, легенды и анекдоты, собранные В.В.Радловым в ходе крымской экспедиции 1886 года. В переводе А.Жердевой. — Симферополь: Н.Орiанда, 2021. ISBN 9785604550786.
 «Я никого не забуду…» / Сборник произведений крымскотатарских писателей 1913—1940 гг. — Симферополь, 2001.
 Юнусова Л. С. Крымскотатарская литература: Сборник произведений фольклора и литературы VІІІ-XX вв. — Симферополь: Доля, 2002

Примечания 

Литература по языкам